

Pessoas
George Eastman
Charles Eastman
Kevin Eastman
Linda Eastman

Localidades
Eastman (Geórgia)
Eastman (Wisconsin)

Outros
Eastman Kodak

Desambiguação